Паче () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Паче, Джан Паоло (1528—1560) — итальянский живописец-портретист.
 Паче, Микела (род. 2001, Гозо, Мальта) — мальтийская певица, которая выиграла первый сезон мальтийской версии шоу «Х-фактор» в 2019 году.
 Паче, Энрико (род. 1967, Римини) — итальянский пианист.
 Ди Паче, Хуан Пабло (род. 1979) — аргентинский актёр, певец, модель и режиссёр.

См. также 
 Пачи